tengerszem, hegységekben előforduló, kis kiterjedésű édesvizű tó
 Tengerszem (lengyelül Czarny Staw pod Rysami), a Magas-Tátra egyik gleccsertava

Film
 Tengerszem (Jako zajíci), 1982-es csehszlovák film Karel Smyczek rendezésében